

Persone
 Cristiana Astori – scrittrice italiana
 Danilo Astori – economista e politico uruguaiano
 Davide Astori – ex calciatore italiano
 Gianfranco Astori – politico e giornalista italiano
 Walter Astori – scrittore italiano

Altro
 Astori – plurale di astore, uccello rapace della famiglia degli Accipitridi

Pagine correlate 
 Astor
 Astore (disambigua)
 Astoria